Osoby o tym nazwisku:
 Patty Schnyder – szwajcarska tenisistka
 Wilhelm Schnyder – szwajcarski strzelec